Kalter Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kalter Bach (Chemnitz), linker Zufluss der Chemnitz (Fluss) vor Stein im Chemnitztal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kalter Bach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Hillscheider Bachs bis zur Grundsmühle von Hillscheid, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kalter Bach (Holpe), linker Quellbach der Holpe zur Reeke bis nach Enzen (Stadthagen), Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Kalter Bach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Pfosen, Markt Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kalter Bach (Lahn, Feudingen) oder Kalterbach, rechter Zufluss der Lahn in Feudingen (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Kalterbach (Nothbach), rechter Zufluss des Nothbachs nach der Heidgermühle von Kalt, Landkreis Mayer-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Kalter Bach (Rhader Mühlenbach) oder Kalterbach, Hauptstrang-Oberlauf des Rhader Mühlenbachs zum Hammbach, bis Rhade (Dorsten), Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Kalter Bach (Schullwitzbach), linker Zufluss zum Schullwitzbach in Dittersbach, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Kalter Bach (Stepenitz), linker Zufluss zur Stepenitz (Elbe), bei Lockstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Kalterbach
 Kalter-Bach (Röstegraben), linker Zufluss zum Röstegraben bei Großwechsungen, Werther, Thüringen
 Kaltbach
 Kalter Gang
 Kalter Graben
 Kalter Grund
 Kaltes Wasser